

Sigle 
 Basic Service Set – insieme base di servizio, insieme di nodi che utilizzano la stessa funzione di accesso al canale, nello standard IEEE 802.11.
 Behavior Based Safety  – insieme di tecniche per lo sviluppo di comportamenti di sicurezza, nel comportamentismo.
 Blind source separation  – separazione alla cieca delle sorgenti nell'analisi delle componenti indipendenti.
 Brain Salad Surgery  – album degli Emerson, Lake & Palmer del 1973.
 Business Support System  – Sistemi informativi utilizzati nelle società di telefonia.

Codici 
 BSS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Balsas (Brasile)
 bss – codice ISO 639-3 della lingua akoose

Informatica 
 .bss ("Block Started by Symbol"), nei compilatori e linker
 Basic Station Subsystem